Мариос Схинис (, род. 6 мая 1954) — кипрский шахматист, шахматный арбитр (арбитр ФИДЕ) и шахматный функционер.

Шахматная карьера 
Трёхкратный чемпион Кипра (1986, 1990 и 1992 гг.).

В составе сборной Кипра участник восьми шахматных олимпиад (1982, 1984, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 и 1998 гг.; в 1992 г. играл на 1-й доске). На олимпиаде 1984 г. завоевал индивидуальную золотую медаль, показав лучший результат среди вторых запасных участников. Это единственная индивидуальная медаль шахматных олимпиад в истории кипрских шахмат. Также в составе сборной участник командного чемпионата Европы 1989 г.

С 1999 г. редко выступает в турнирах. Занимается преимущественно судейством. Занимает пост представителя Кипра в ФИДЕ.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления М. Схиниса на шахматных олимпиадах
 Выступления М. Схиниса в командных чемпионатах Европы

Шахматисты Кипра
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Шахматные функционеры